Chila steht für:

 Chila (Angola), Kommune in der Provinz Benguela, Angola
 Chila (La Rioja), Ort im Departamento General Ángel V. Peñaloza, Provinz La Rioja, Argentinien
 Chila (Puebla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Municipio Chila, Municipio des mexikanischen Bundesstaats Puebla
 Chila (Chilok), rechter Nebenfluss des Chilok, Ostsibirien
 Chila (Peru), höchster Gipfel der Cordillera Chila in Peru
 Chila (Caylloma), Berg an der Grenze der Provinzen Caylloma und Castilla in Peru
 Chila (Vulkan), Vulkan in der Provinz El Collao in Peru
 Chila (Einheit), rumänisches Volumenmaß

Chila oder Chilà ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Chila (* 1996), ecuadorianische Leichtathletin
 Frixon Chila (* 2000), ecuadorianischer Leichtathlet
 Gabriele Chilà (* 1997), italienischer Leichtathlet
 Hugo Chila (* 1987), ecuadorianischer Leichtathlet
 Patrick Chila (* 1969), französischer Tischtennisspieler